Анто́н Кра́вченко:
 Кравченко, Антон Дмитриевич (1916—1943) — Герой Советского Союза, лишённый звания.
 Кравченко, Антон Сергеевич (род. 1991) —  украинский футболист, защитник.